Currier ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Currier (* 1955), US-amerikanischer Footballspieler
 Bob Currier (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler
 David Currier (* 1952), US-amerikanischer Skirennläufer
 Frank Currier (1857–1928), US-amerikanischer Schauspieler
 Frank Dunklee Currier (1853–1921), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Merrill Currier (1820–1884), kanadischer Politiker
 Lyman Currier (* 1994), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Moody Currier (1806–1898), US-amerikanischer Politiker
 Richard Currier (1892–1984), US-amerikanischer Filmeditor
 Russell Currier (* 1987), US-amerikanischer Biathlet
 Ruth Currier (1926–2011), amerikanische Tänzerin
 Sebastian Currier (* 1959), US-amerikanischer Komponist

im NRHP gelistete Objekte:
 Currier Gallery of Art, in Manchester, New Hampshire, ID-Nr. 79000199
 Currier Park Historic District, in Barre City, Vermont, ID-Nr. 90001454